Почётный гражданин города Таганрога  — почётное звание, являющееся высшим знаком признательности жителей города Таганрога.

История звания 
Во времена СССР звание было учреждено Городским Советом депутатов трудящихся. Первыми в 1973 году этого звания были удостоены зав. кафедрой истории и политологии ТГПИ А. А. Зобов, ветеран 416-й стрелковой Таганрогской дивизии М. М. Мурсалов, командир 130-й стрелковой Таганрогской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии К. В. Сычёв.

Общие положения на текущий момент 
В соответствии с Положением «О звании «„Почётный гражданин города Таганрога“», утверждённым решением Городской Думы № 154 от 1 декабря 2005 года, звание может быть присвоено гражданам России и иностранным гражданам. Звание «Почётный гражданин города Таганрога» является пожизненным. Звание присваивается за особо выдающиеся личные заслуги в общественной, государственной или муниципальной деятельности, профессиональные успехи, за значительные достижения в области науки, культуры, спорта, общественно-политической и административно-хозяйственной деятельности, меценатство и благотворительность, за вклад в развитие и подъём производства, промышленности и экономики города; содействие процветанию культуры, сохранению исторического наследия; укреплению интернациональных и международных связей города, гражданам, чьи достижения приумножили историко-культурные традиции города, своим трудом заслужили широкую известность и авторитет в городе и за его пределами, послужили процветанию города.

Звание может быть присвоено посмертно. Биографические данные, перечень заслуг перед городом лиц, удостоенных звания, заносятся в книгу «Почётные граждане города Таганрога», постоянно хранящуюся в городском краеведческом музее. Почётному гражданину в День города Мэром Таганрога вручаются удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

На 2015 год звания «Почётный гражданин города Таганрога» удостоено 39 человек и их портреты размещены в своеобразной галерее на 4 этаже здания городской администрации.

Почётный гражданин города Таганрога имеет право на 
 Полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 Бесплатный проезд во всех видах муниципального транспорта (кроме такси).
 Бесплатная подписка на одну из городских газет на следующий календарный год.
 Освобождение от абонентской платы за пользование услугами связи (проводной телефон, радио).

Почётные граждане Таганрога

Российская империя 
 Древицкий, Иван Яковлевич (1854—1912) — российский промышленник, основатель Азово-Черноморского пароходства.
 Краснушкин, Захарий Егорович (1816—1892) — российский военный, войскового старшины Области Войска Донского.
 Парнох, Яков Соломонович (1852—1912) — провизор, владелец аптеки, член городской Думы Таганрога.
 Поляков, Яков Соломонович (1832—1909) — российский финансист, предприниматель, купец 1-й гильдии, банкир.
 Шестаков, Иван Алексеевич (1820-1888) - государственный деятель, адмирал, одиннадцатый градоначальник г. Таганрога (1866-1868).

СССР 
 Каляев, Анатолий Васильевич (1922—2004) — советский, российский учёный, академик РАН по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации; член-корреспондент РАН, член-корреспондент АН СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда (1986).
 Межлумян, Ашот Антонович — советский архитектор, автор проекта Морской лестницы в Таганроге.

Россия 
 Бондаренко, Игорь Михайлович (1927) — русский советский писатель.
 Есауленко, Иван Елисеевич (1921—2008) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Захаревич, Владислав Георгиевич (1946—2013) — ректор Южного федерального университета. Вице-президент Российского Союза ректоров. Доктор технических наук, профессор.
 Зубрицкий, Борис Фёдорович (1930—1994) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Левченко, Геннадий Иванович (1938) — российский промышленник, генеральный директор таганрогского завода «Красный котельщик», Герой Социалистического Труда.
 Матусевич, Леонид Аркадьевич
 Нечаев, Семён Александрович (1928—2015) — российский инженер-проектировщик.

Примечания

Ссылки 
 Положение «О звании „Почётный гражданин города Таганрога“» от 01.12.2005

Т